Kröber oder Kroeber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kröber (1834–1896), deutscher Unternehmer, Reichstagsabgeordneter
 Alexandra Kröber (* 1982), deutsche Fernsehmoderatorin
 Alfred L. Kroeber (1876–1960), US-amerikanischer Anthropologe und Kulturrelativist
 Burkhart Kroeber (* 1940), deutscher Übersetzer
 Günter Kröber (* 1928), deutscher Politiker (FDP)
 Günter Kröber (Wissenschaftstheoretiker) (1933–2012), deutscher Wissenschaftstheoretiker
 Hans-Ludwig Kröber (* 1951), deutscher forensischer Psychiater
 Hartmut Kröber (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Leander Kröber (1902–1980), deutscher Politiker (KPD), Widerstandskämpfer, KZ-Häftling, Polizist, MfS-Mitarbeiter
 Lili Kroeber-Asche (1891–1972), deutsche Pianistin und Hochschullehrerin
 Martin Kröber (* 1992), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Otto Kröber (1882–1969), deutscher Entomologe
 Theodora Kroeber (1897–1979), US-amerikanische Ethnologin und Autorin
 Ursula K. Le Guin (Ursula Kroeber Le Guin; 1929–2018), US-amerikanische Autorin
 Werner Kroeber-Riel (1934–1995), Direktor und Gründer des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlandes
 Wolfgang Kröber († 1981), deutscher Elektroingenieur

Siehe auch:
 Kröper
 Gröber
 Gröper